Mariusz Zasada (ur. 1951) – polski gimnastyk
 Mariusz Zasada (ur. 1982) – polski piłkarz